Чеботарихинское сельское поселение  или Чеботарихинское муниципальное образование — сельское поселение в Куйтунском районе Иркутской области России. 

Административный центр — село Чеботариха.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 911 человек, в том числе 453 мужчины и 458 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 село Чеботариха
 посёлок Мингатуй

Примечания 

Муниципальные образования Куйтунского района
Сельские поселения Иркутской области